I. Rurik (860-879) varég vezér, óorosz fejedelem
II. Rurik (1194-1211) kijevi nagyfejedelem
Rurik-dinasztia, I. Rurik leszármazottai, a 17. századig az orosz cárok közülük kerültek ki
Rurik, keresztnév